Луиза (Ловиса) Катарина Хаммарстрём (, 25 мая 1849 — 5 ноября 1917) — шведская химик. Первая женщина в Швеции, получившая специализированное образование по химии.

Биография 
Луиза (Ловиса) Хаммарстрём родилась в приходе Хошё () Даларны. Её отец был священником, получившим также медицинское образование. Она осиротела ещё в раннем возрасте.

Интерес Луизы Хаммарстрём к химии пробудился ещё в детстве благодаря общению с химиками, работавшими на металлурическом производстве. В дальнейшем она была студенткой в стокгольмском университете Констфак, брала частные уроки по химии, а во второй половине 1870 годов работала ассистентом в лаборатории , выполняла анализы на мышьяк. Затем она работала химиком-минералогом на предприятиях  (1881—1887),  (1887—1891),  (1893).

В 1893 году, спустя 18 лет работы ассистенткой, она открыла собственную лабораторию в Коппарберге (ныне лен Даларна) и работала в области минералогии и геологии. Здесь она в основном исследовала руды, металлы и химические вещества, в частности, проводила общий химический анализ. Её ассистентками были Эльса Кронквист, вероятно, дочь Вернера Кронквиста, и Мария Лейдстрём. Всего частная лаборатория Луизы Хаммарстрём  выполнила 29 тысяч анализов.

Луиза Хаммарстрём скончалась в Стокгольме в 1917 году.

Литература 
 Lykknes Annette, Van Tiggelen Brigitte «Women In Their Element: Selected Women’s Contributions To The Periodic System», 2019

Ссылки 
 Lovisa (Louise) Katarina Hammarström
 Louise Hammarström Idun (Magazine), Nr. 47, 1885

Химики XIX века